Follow Your Leader – film del 1898 prodotto dall'American Mutoscope Company
 Follow Your Leader – film del 1914 diretto da Hay Plumb